Pythagoras byl řecký matematik a filosof.

Pythagoras může znamenat:
 Pythagoras (boxer) (konec 6. st. př. nl.), řecký zápasník z ostrova Samos
 Pythagoras (sochař) (5. st. př. n. l.), řecký sochař z ostrova Samos
 Sparťan Pythagoras (konec 5. st. př. n. l. – 4. st. př. n. l.), řecký žoldnéřský admirál
 Pythagoras, makedonský hepatomant ze 4. století př. n. l., o němž se zmiňuje Arriános a který byl bratrem Apollodora z Amfipolis.
 Pythagoras (propuštěnec) (1. st. n. l.), římský propuštěnec, který se oženil s císařem Neronem
 Pythagoras (kráter), měsíční impaktní kráter
 Pythagoras ABM, model založený na agentu
 Pythagoras Papastamatiou či zjednodušeně Pythagoras, řecký spisovatel ve 20. století
 6143 Pythagoras, asteroid hlavního pásu
 Pythagorova cena, ocenění udělované každoročně bulharským občanům Ministerstvem vědy a vzdělávání Bulharska za vynikající vědecké výsledky.

Související články 
 Pythagorův strom, rovinný fraktál složený ze čtverců
 Strom primitivních pythagorovských trojic
 Pythagorova věta